Jméno a příjmení Petr Příhoda má více nositelů:

 Petr Příhoda (1939–2014) – český psychiatr, publicista a vysokoškolský učitel
 Petr Příhoda (právník) (1942–2010) – český právník a soudce
 Petr Příhoda (psychiatr) (* 1967) – český psychiatr